Tangen ist der Familienname folgender Personen:

 Didrik Solli-Tangen (* 1987), norwegischer Sänger
 Eivind Tangen (* 1993), norwegischer Handballspieler
 Jorun Askersrud-Tangen (1929–2012), norwegische Sportlerin
 Nicolai Tangen (* 1966), norwegischer Hedgefondsmanager
 Otto Tangen (1886–1956), norwegischer Nordischer Kombinierer
 Rune Tangen (* 1964), norwegischer Fußballspieler